Cole steht für:

 Cole (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Cole County, County im US-Bundesstaat Missouri
 Cole (Fluss), Fluss in Warwickshire, Vereinigtes Königreich
 Cole Ranch AVA, Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien
 Cole (Einheit), altes Gewichts-, Längen- und Flächenmaß in Asien
 USS Cole (DDG-67), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, bekannt durch den Anschlag auf das Schiff 2000
 Cole-Cole-Diagramm, Diagramm für dielektrische Materialien
 Cole-Krankheit, seltene angeborene Hautkrankheit
 Cole Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cole California Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cole & Woop, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen

Cole ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cole (Arkansas)
 Cole (Indiana)
 Cole (Louisiana)
 Cole (Montana)
 Cole (Ohio)
 Cole (Oklahoma)
 Cole Camp Junction, Missouri
 Cole Camp, Missouri
 Cole Central, Louisiana
 Cole City, Georgia
 Cole Corner, Massachusetts
 Cole Ford, North Dakota
 Cole Hill (Pennsylvania), Pennsylvania
 Cole Junction, Missouri
 Cole Mill, Massachusetts
 Cole Ridge, Arkansas
 Cole Spring, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Cole Avenue Housing Project Historic District, in Akron, Ohio, ID-Nr. 07001090
 Cole Block, in Bethel, Maine, ID-Nr. 98000310
 Cole Chapel School, in Hartshorne, Oklahoma, ID-Nr. 88001411
 Cole Cobblestone Farmhouse, in Mendon, New York, ID-Nr. 96001394
 Cole County Courthouse and Jail-Sheriff's House, in Jefferson City, Missouri, ID-Nr. 73001038
 Cole County Historical Society Building, in Jefferson City, Missouri, ID-Nr. 69000093
 Cole Historic District, in Sheboygan Falls, Wisconsin, ID-Nr. 88002696
 Cole Hotel, in Fargo, North Dakota, ID-Nr. 83001928
 Cole Motor Car Company, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000128
 Cole Neighborhood Historic District, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 95000264
 Cole School and Gymnasium, in Boise, Idaho, ID-Nr. 82000189
 Cole Town District, in Newnan, Georgia, ID-Nr. 82002400
 Cole Watch Tower, in Omro, Wisconsin, ID-Nr. 78000148
 Cole-Allaire House, in Leonia, New Jersey, ID-Nr. 83001483
 Cole-Evans House, in Noblesville, Indiana, ID-Nr. 00001136
 Cole-Hasbrouck Farm Historic District, in Modena, New York, ID-Nr. 94001240
 Cole-Hatcher-Hampton Wholesale Grocers, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001154
 Cole-Hipp House, in Waxahachie, Texas, ID-Nr. 86002445

geografische Objekte in der Antarktis:
 Cole Channel, Meerenge vor der Loubet-Küste des Grahamlands
 Cole-Gletscher, Gletscher im Grahamland
 Cole-Halbinsel, Halbinsel an der Foyn-Küste des Grahamlands
 Cole Peak, Berg im Marie-Byrd-Land
 Cole Point, Landspitze der Dean-Insel vor der Hobbs-Küste des Marie-Byrd-Lands
 Lake Cole, See auf Black Island im Ross-Archipel
 Mount Cole, Berg im Königin-Maud-Gebirge der Ross Dependency

Siehe auch:
 Cole Hill
 Coal
 Côle
 Coles
 Cohl
 Kohl (Begriffsklärung)